Pascal Mahé (Caen, 15. prosinca 1963.), francuski  bivši rukometni reprezentativac, danas rukometni trener. Sudjelovao na OI 1992. na kojima je osvojio broncu. Otac francuskoga rukometnog reprezentativca Kentina Mahéa.

Francuski rukometaši
Francuski rukometni treneri